Українські книги